Hastingsia kan syfta på:

 Hastingsia (djur) – ett släkte av mossdjur
 Hastingsia (växter) – ett släkte av växter